Dimo Kostov (n. 1947), lottatore bulgaro
 Dimo Kostov (n. 1962), cestista bulgaro